Вильгельм Кох ():
 Кох, Вильгельм (1842—после 1901) — немецкий хирург.
 Кох, Вильгельм (1877—1950) — немецкий политик времён Веймарской республики.
 Кох, Вильгельм Даниель Йозеф (1771—1849) — немецкий ботаник и врач. Кох, Вильгельм (1874—1955) — католический теолог из Тюбингена.
 Кох, Вильгельм (1922—1977) — немецкий политик, социал-демократ, многолетний депутат ландтага земли Гессен.
 Кох, Вильгельм (род. 1926) — немецкий краевед и писатель.
 Кох, Вильгельм (род. 1960) — немецкий художник и основатель музея.
 Кох-Хоге, Вильгельм (1916—2004) — один из самых популярных актёров ГДР.
 Кох, Вильгельм Херберт (1905—1983) — немецкий журналист.